Амзин, Гариб (род. 1973) — марокканский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Марокко.
 Амзин, Константин Михайлович (1924—1945) — участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного расчёта, Герой Советского Союза.